Die Abkürzung CICD oder CI/CD steht für:
 Corporate Identity für das Selbstbild und Corporate Image für das Fremdbild eines Unternehmens.
 Continuous Integration für das kontinuierliche Erstellen und Continuous Delivery für das kontinuierliche Ausliefern von Software.

Abkürzung